Unter Freunden steht für:

 Unter Freunden (Erzählungen), Erzählungsband von Amos Oz (2012)
 Unter Freunden (1988), österreichischer Fernsehfilm von Lukas Stepanik 
 Unter Freunden (1990), deutscher Kurzfilm von Anno Saul 
 Unter Freunden (1993), US-amerikanischer Film von Rob Weiss 
 Der Bulle von Tölz: Unter Freunden, Episode der Fernsehserie Der Bulle von Tölz aus dem Jahr 1996
 Unter Freunden (2015), französischer Film von Olivier Baroux
 Ummah – Unter Freunden, deutscher Film von Cüneyt Kaya (2013)